Vadodara, dawniej Baroda – miasto w Indiach
Miejscowości w USA:
 Baroda – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
Gminy w USA:
 Baroda (ang. Baroda Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien